Slovo sekáč může mít následující významy:

 sekáč – české rodové jméno několika rodů  pavoukovců z řádu sekáčů
sekáč domácí
sekáč rohatý
 frajer – slangový expresivní výraz pro něčím vynikajícího muže (též chlapík), v užším slova smyslu nápadně elegantně oblečený muž (též švihák)
 sekáč (zemědělství) – pracovník v zemědělství a v zahradnictví sekající trávu, obilí či jiné rostliny
 sekáč (nástroj) – kovový nástroj sloužící k sekání, úpravě povrchů apod. (slangově nazývaný též majzlík)
 sekáč (artefakt) – masivní kamenný nástroj mající většinou jádrový (valounový tvar). Základní část nebývá opracovaná, ukončení hrubě otlučeno do nepravidelné pracovní hrany. 
 Sekáč (příjmení)
 Jiří Sekáč – český lední hokejista
Sekáč (Terry Pratchett) – kniha z cyklu Zeměplocha od Terryho Pratchetta
sekáč (obchod) – slangové označení prodejny použitého zboží z druhé ruky – viz Second Hand
 sekáč (kanec) – myslivecké označení pro tříleté až čtyřleté divoké prase

Související články 
 sekáči – řád pavoukovců (Opilionida) se hlavohrudí srostlou se zadečkem a velmi dlouhýma nohama
sekáček na maso
 sekáček na led

Externí odkazy